Gravelbourg est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme
Gravelbourg, ville de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan
Gravelbourg, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Voir aussi
Assiniboia-Gravelbourg, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme